Серия B 1938/1939 () — 10-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 18 сентября 1938 года и закончился 4 июня 1939 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1938/39 на rsssf.com

1938/1939
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1938 году
Спорт в Италии в 1939 году